Филипп Франсуа (, 1579 — † 1635) — французский писатель XVII века, бенедиктинец. 

Главные его труды:
 «La règle de Saint Benoît, traduite avec des considérations» (Париж, 1613),
 «Guide spirituel pour les novices» (Париж, 1616).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Писатели Франции
Родившиеся в 1579 году
Умершие в 1635 году